Espigola o alfazema puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lavandula angustifolia; o
 el nombre común de la planta Lavandula latifolia.